Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 3:

 3 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 3 Szpitala Okręgowego) 
 3 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 3 DP (1944-1945)
 3 Batalion Medyczno-Sanitarny 3 DPanc Armii Czerwonej (do 14 VIII 1941)